Henk de Haan (econoom), Nederlands hoogleraar economie en Tweede Kamerlid namens het CDA
Henk de Haan (schrijver), Nederlands schrijver uit Friesland
Henk de Haan (verzetsstrijder), Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
Henk de Haan (voetballer), Nederlands voetballer bij FC Groningen en SC Veendam